Paragwaj – państwo śródlądowe położone w Ameryce Południowej
 Paragwaj – rzeka w Ameryce Południowej, w środkowej części kontynentu
 Paragwaj – część wsi Tuczna w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Tuczna